
Termin -{SLC}- ima više značenja.

 SLC je oznaka za Solt Lejk Siti, Juta.
 -{SLC}- -{CCL21}-, hemokin (-{C-C}- motiv) ligand 21'', je mali citokin iz -{CC}- hemokin familije.
 SLC je Stanford linearni kolajder ().